Мачек — прізвище, поширене серед слов'янських народів, які жили в Австро-Угорщині (поляків, чехів, словенців, хорватів).
 Владко Мачек — хорватський політик.
 Власта Мачек (нар. Кальхбреннер) — хорватська шахистка.
 Станіслав Мачек — польський генерал.